(13642) Ricci – planetoida
 Christina Ricci – amerykańska aktorka
 Gregorio Ricci-Curbastro – włoski matematyk
 Katarzyna del Ricci – włoska święta
 Matteo Ricci – włoski misjonarz
 Nina Ricci – francuska kreatorka mody
 Nina Ricci – firma
 Ruggiero Ricci – amerykański skrzypek